Мунчел () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Кицкеу.
 Мунчел () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Крістолц.